William Nye ist der Name folgender Personen:

* William Nye (Beamter) (* 1966), britischer Beamter 

Siehe auch:
 
 Bill Nye (William Sanford Nye; * 1955), US-amerikanischer Fernsehmoderator, Autor und Ingenieur
 William Nigh (auch William Nye; 1881–1955), US-amerikanischer Filmemacher